Bob je lahko:
 bob (šport)
 bob (stročnica)
 okrajšava osebnega imena Robert

Zunanje povezave